Ierse hockeyploeg (mannen)
 Ierse hockeyploeg (vrouwen)